Slovo Zmatlík může označovat:

příjmení osob
 Helena Zmatlíková (1923–2005) – česká malířka a ilustrátorka
 Jiří Zmatlík (1921–2003) – český fotbalista

jiný význam
 Zmatlík, postava v knize v Letopisy Narnie